Иван Шопов може да се отнася за:

 Иван Шопов (библиограф) (1826 – 1853), български библиограф
 Иван Шопов (революционер) (р. 1904 – ?), български революционер, деец на ММТРО
 Иван Шопов (драматург) (1919 – 1960), български драматург
 Иван Шопов (химик) (р. 1935), български учен-химик, професор, специалист по химия на полимерите
 Иван Шопов (музикант) (р. 1982), български музикант
 Иван Шопов (писател) (р. 1987), северномакедонски писател

Вижте също 
 Шопов